Societas Mariae (S.M.) kan verwijzen naar:

Marianisten
Maristen